Bedali (Lawang)
 Bedali (Ngancar)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing